Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2017—2018 71-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 20 травня 2018.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Картки 
Враховано всі змагання. Востаннє оновлено 22 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 22 грудня 2017.

Примітки 

Сезони ФК «Реал Сосьєдад»
Реал Сосьєдад